Mathias Engel peut désigner :
 Mathias Engel, un coureur cycliste allemand
 Mathias Engel, un pasteur et révolutionnaire français.